«Isla (de) Esmeralda» puede referirse a::

Geografía 
 isla Esmeralda, reportada por algunos exploradores entre Australia y la Antártida y categorizada como isla fantasma;
 isla Esmeralda (Emerald Island), que se ubica en los territorios del noroeste del ártico canadiense;
 isla Esmeralda, ubicada en la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Chile.
 isla Esmeralda (Emerald Island), en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Sobrenombre popular y no oficial
 isla Esmeralda, nombre popular de la isla de Irlanda;
 isla Esmeralda, nombre popular de la isla Kodiak, Alaska, Estados Unidos;
 isla Esmeralda, nombre popular de Sri Lanka;
 isla Esmeralda, nombre popular de la isla Phú Quốc, Vietnam;
 isla Esmeralda, nombre popular de la isla Montserrat en el mar Caribe;

Obras artísticas 
 "La isla Esmeralda", ópera cómica de Arthur Sullivan.